Benoît Marleau est un acteur québécois né le .
Brigitte Marleau est une écrivaine, enseignante, illustratrice et pastelliste québécoise, née le .
Denis Marleau est un metteur en scène et scénographe né en 1954 au Québec.
Diane Marleau, C.P. (née le  à Kirkland Lake, en Ontario) est une femme politique canadienne.
Louise Marleau est une actrice québécoise, née le  à Montréal (Québec).
Marie-Ève Marleau, née le , est une sportive, nageuse et plongeuse canadienne.
Patrick Marleau (né le  à Swift Current dans la Saskatchewan, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Titre 
 Capitaine Marleau
Patronyme québécois